Die Communauté de communes Terres Touloises ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 12. Dezember 2016 gegründet und umfasst 41 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Écrouves.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Toulois und
 Communauté de communes de Hazelle en Haye.
Er führte zunächst den Namen Communauté de communes du Toulois et de Hazelle en Haye, wurde jedoch kurz danach auf seine aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Velaine-en-Haye und Sexey-les-Bois in die Commune nouvelle Bois-de-Haye auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 41.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Terres Touloises
Gegründet 2016